Левандовський В'ячеслав В'ячеславович — український аніматор.
 Левандовський Едуард Вольдемарович — німецький хокеїст, російського походження.
 Конрад Левандовський (*1966) — польський письменник-фантаст, автор детективних творів, філософ, журналіст, публіцист та редактор.
 Левандовський Маріуш — польський футболіст.
 Левандовський (Кияшко) Михайло Степанович — козацький полководець.
 Левандовський Михайло Карлович — командувач військами Закавказького військового округу, репресований
 Левандовський Роберт — польський футболіст.
 Левандовський Станіслав — скульптор.
 Левандовський Прокопій Степанович — український маляр, музикант.

Польські прізвища